Truth or Consequences – città del Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)
 Viaggio senza ritorno (Truth or Consequences, N.M.) – film del 1997 diretto da Kiefer Sutherland